Hönnige steht für:

 Hönnige, eine Ortschaft von Wipperfürth, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hönnige (Wupper), rechter Nebenfluss der Wupper
 

Hönnige ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Hönnige, deutscher Handballspieler
 Markus Hönnige (* 1963), deutscher Handballspieler